Niemcy:
 Amöneburg – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Marburg-Biedenkopf

Inne:
 Amöneburg – zamek

Zobacz też:
 Mainz-Amöneburg